Moskou trad op als gastheer van de zesde editie van de wereldkampioenschappen zwemmen kortebaan. Het toernooi in de Russische hoofdstad had plaats van donderdag 3 april tot en met zondag 6 april 2002, en werd gehouden in het overdekte 25-meterbassin van het gerenoveerde Olympiiski-complex, dat in 1980 het toneel was van het olympisch zwemtoernooi. Aan het toernooi deed een recordaantal van 599 zwemmers en zwemsters mee, afkomstig uit 92 landen. Het evenement resulteerde in zeven wereldrecords. Namens Nederland deden vier zwemmers mee: Johan Kenkhuis, Chantal Groot, Suze Valen en debutante Inge Dekker.

Podia

Mannen

Vrouwen

Wereldrecords in Moskou

Medailleklassement

 Twee bronzen medailles uitgereikt op 50 meter vrije slag

Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen
Zwemmen in 2002
Zwemmen in Rusland
Sportevenement in Moskou
Kortebaanzwemmen